Хамер може бити:

 Хамер, некадашњи амерички произвођач аутомобила
 Хамер (Ајдахо), град у саветној америчкој држави Ајдахо
 Хамер (папир), врста папира за техничко цртање